

Persone 
Giovanni Lo Porto – blogger e operatore umanitario italiano
Guido Lo Porto – politico italiano